Qarasu – centro abitato del distretto di Hacıqabul, in Azerbaigian
 Qarasu – centro abitato del distretto di Kürdəmir, in Azerbaigian
 Qarasu – centro abitato del distretto di Qəbələ, in Azerbaigian